HCP Architecture & Engineering , fundada en 1986 en Málaga, España, es un estudio y consultora multidisciplinar que ofrece arquitectura, ingeniería, masterplan y urbanismo.  En la actualidad destaca por ser uno de los estudios de arquitectura más asentados de España. Sus edificios destacan por su diseño vanguardista, el uso de materiales de primera calidad y su eficiencia energética.

Historia
HCP Architecture & Engineering fue fundada en 1986 en Málaga, España. En sus más de 35 años de vida, la compañía ha crecido hasta expandirse a nivel internacional en más de 30 países. Actualmente cuenta con oficinas en Málaga, Madrid, Sevilla, Baréin y Nigeria, además de oficinas asociadas en Argelia, Marruecos, Rumania, Cabo Verde y El Cairo.

Cuentan con un equipo integrado por más de 100 personas entre arquitectos, ingenieros y planificadores urbanos. Según datos de su web oficial, HCP Architecture & Engineering ha realizado más de 2.700 proyectos y ha participado en la construcción de 51.000 viviendas, 19 hoteles y 23 proyectos retail.

Obras destacadas 
Sede Comisión Europea Sevilla  2022, Sevilla, España
Bo Islands 2019, El Alamein, Egipto
Nereidas 2021, Torremolinos, España
Hotel Vincci Posada del Patio 2003, Málaga, España

Referencias 

 https://www.diariosur.es/v/20130630/malaga/arquitectos-salto-qatar-proyecto-20130630.html
 https://www.diariosur.es/malaga-capital/arquitecto-javier-higuera-20190725141026-nt.html
 https://www.arquitectura-plus.es/hcp-architecture-engineering
 https://www.autodesk.es/customer-stories/hcp

Enlaces externos 

  Sitio web oficial.

{{Aquitectura en Málaga, España}